José Francisco Gabriel de Anda (Cidade do México, 5 de junho de 1971) é um ex-futebolista mexicano que atuava como defensor.

Carreira 
José Francisco Gabriel integrou a Seleção Mexicana de Futebol na Copa América de 1997.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Jogadores da Seleção Mexicana de Futebol
Jogadores da Copa América de 1997
Jogadores da Copa América de 1999
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1997